T73 peut faire référence à :
 Cooper T73, une formule 1 du constructeur britannique Cooper Car Company ;
 Effets d'autres privations, d’après la classification internationale des maladies ;
 Pratt & Whitney T73, un turbomoteur américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres